Renedo de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Renedo de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Renedo de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar